Todd megye (Dél-Dakota)
Todd megye (Kentucky)
Todd megye (Minnesota)